Советские артисты на Афганской войне (1979—1989) — деятели культуры Советского Союза — известные артисты театра и кино, эстрады, побывавшие в период Афганской войны (1979-1989) с концертами и выступлениями в частях и соединениях Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане.

Традиция 
Приезд артистов на передовую – это достаточно старая традиция, еще со времен Гражданской войны, когда с обеих сторон выступали особые фронтовые агитбригады. Гораздо больший размах это приняло во время Великой Отечественной войны. Данная традиция никуда не исчезла и через 40 лет, когда в Афганистан, в который были введены Советские войска, потянулись отечественные артисты.

Иосиф Кобзон 
Первый раз в Афганистан, И.Д. Кобзон с концертами прибыл в апреле 1980-го года. А вообще, со слов Михаила Лещинский, корреспондента Центрального телевидения в Афганистане и близкого друга артиста: Афганистан, Иосиф Кобзон посетил 8 (восемь) раз. По утверждению Громова Бориса Всеволодовича, за период Афганской войны (1979-1989) Иосиф Кобзон совершил 9 (девять) командировок в зону боевых действий. Со слов Б.В. Громова, познакомившегося с артистом в ходе первой поездки в Афганистан в начале войны в апреле 1980-го года — «это было редкостью». 
Иосиф прилетел один, без ансамбля. За 10 дней мы облетели и объехали на БТРах с ним весь Афганистан. Выступал Кобзон со сцены грузовичка. Человек оказался не робкого десятка
Известную афганскую песню «Бой гремел в окрестностях Кабула» Иосиф Давыдович в каждом гарнизоне исполнял по-разному, учитывая местную специфику. Нам, например, пел, «бой гремел в окрестностях Герата». Такие же «поправки» были в Кундузе, Баграме, Шинданде....

И.Д. Кобзон летал с концертами со своей «бригадой» на военно-транспортных вертолётах самолётах и вертолётах в различные уголки Афганистана, включая гарнизоны, расположенные в самых удалённых и опасных точках.
Пел под аккомпанемент «духовских» обстрелов и грохот нашей артиллерии, бьющей по плановым целям, под пыльным небом знойной пустыни и на холодных отрогах Гиндукуша. Конечно, всё это было, и за всё честь и хвала артисту и его товарищам, их мужеству и самоотверженности.
Помногу раз бывая в Афганистане, И.Д. Кобзон привозил и бесплатно раздавал воинам-интернационалистам свои пластинки и кассеты, а также различные подарки. Артист выступал в госпиталях перед раненными и на фоне боевой техники в парках боевой техники воинских частей. Не было в Афганистане части, военнослужащие которой могли бы сказать, что «И.Д. Кобзона у нас не было».

Череда выступлений Иосифа Кобзона в Афганистане перед военнослужащими ОКСВА послужила обращению командования к руководству министерства культуры СССР о представлении И.Д. Кобзона к званию Народного артиста СССР. В 1987-и году, с учётом, также и других заслуг в области советской культуры, а также 50-ти летнего юбилея артиста, звание было присвоено.

Людмила Зыкина 
Советская эстрадная певица, Народная артистка СССР (1973), Герой Социалистического Труда (1987), Лауреат Ленинской премии (1970) и художественный руководитель Государственного Академического ансамбля «РОССИЯ» Людмила Зыкина в 1983 году с концертами посещала Афганистан. Концерты советских артистов состоялись не только в столице Афганистана — Кабуле, рискуя жизнью на вертолётах они облетали самые отдалённые гарнизоны Афганистана: Кандагар, Джелалабад, Асадабад, Гардез и другие, попадали под обстрел отрядов вооружённой оппозиции.

«….Что такое воинская дружба, я поняла, понюхав пороху в Афганистане осенью 1983 года. „Афганский поход“ ничем не отличался от настоящей войны, и, памятуя что солдат без песни не солдат, я согласилась на эти опасные и тяжелые гастроли… Тридцать четыре концерта с ансамблем „Россия“ за две недели под грохот разрывов бомб и свист „эрэсов“ — дальнобойных реактивных снарядов — в Чагчаране, Панджшере, Джелалабаде, Гардезе, Файзабаде, Пагмане … Такое не забывается»

Александр Розенбаум 
Ряд советских артистов приезжал в Афганистан с концертами по многу раз: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха и другие. Однако одному из этих артистов, посетившему Афганистан три раза и пробывшему в нём в общей сложности — шесть с половиной месяцев, благодаря написанию песни «Чёрный тюльпан», принесло широкую известность. Посетив, очередной раз, с гастролями Афганистан А. Розенбаум, написал сразу несколько песен: «Черный тюльпан», «Дорога длиною в жизнь», «Караван», вложив в них «своё личное ощущение войны». Все эти песни в будущем вошли в его альбом «В горах Афгани».

Советские артисты, посетившие с концертами Афганистан 
Приезд артистов на передовую — это достаточно старая традиция, установившаяся ещё со времен Гражданской войны, когда выступали особые фронтовые агитбригады. Афганистан не был исключением, эта светлая традиция сохранилась и через 40 лет. Многие артисты приезжали в Афганистан с концертами по нескольку раз. «Звёздный десант» исполнителей первой величины таких как:
Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Людмила Сенчина, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Анне Вески, Роза Рымбаева, Владимир Винокур, Жанна Бичевская, Тамара Гвердцители, Николай Гнатюк, Ансамбль песни и танца КБВО, вокально-инструментальные ансамбли «Веселые ребята», «Сябры», «Пламя» и «Ялла» и другие, артисты театра и кино Ольга Аронова (актриса театра Сатиры), Ирина Алферова, Елена Драпеко, Александра Яковлева, Илья Олейников, Евгений Леонов-Гладышев и Леонид Дьячков, Ида Румянцева'' и другие. 

Так, организованными в афганских гарнизонах концертами, «Артисты вдохновляли бойцов перед боем»

Ссылки 
 Спутник: «Опасные гастроли: о чем пели советские артисты на афганской войне» 12.02.2019
 «Певец мужества Иосиф Кобзон» 
 «Мы ехали в Афган не по приказу» газета «Невское время»
 «Кобзон, Розенбаум, Винокур и Клявер» «АФГАНИСТАН НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ»
 Александр Розенбаум в Афганистане
 В. Гондусов «В КОНЦЕ НОМЕРА: ВСТРЕЧА НА ВОЙНЕ»
 О. Кривопалов ПОЛИТРАБОТНИКИ В АФГАНИСТАНЕ: Политработники 40-й Общевойсковой Армии стр. 192; 193 Подробно о выступлении популярных Советских артистов в Афганистане перед личным составом 40-й Армии: «В едином строю пропаганда и агитация»

Примечания 

Афганская война в культуре и искусстве